Petrova gora je lahko:
 Petrova Gora - naselje v Krapinsko-zagorski županiji na Hrvaškem
 Petrova gora, Hrvaška (hrib) - hrib(ovje) na Baniji na Hrvaškem
 Petrova gora, Srbija - gora v Srbiji